Le nom du village néerlandais de Waardenburg avant 1265.
 L’abréviation botanique standard de William Philip Hiern.